Hose House No. 2 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hose House No. 2 (Colorado), ID-Nr. 98000173
 Hose House No. 2 (Massachusetts), ID-Nr. 86001461